Склад збірної Польщі на чемпіонаті Європи 2012

Докладніше...Польща
Польща 2012